Xerini — триба африканских грызунов из семейства беличьих.

Ареал и местообитания 
Представители трибы распространены на северо-востоке и западе Африки, а также в Средней Азии. Населяют саванны, светлые леса, полупустыни и пустыни.

Образ жизни 
Питаются семенами и плодами растений, съедобными корневищами и луковицами. Могут заметно вредить посевам арахиса и сладкого картофеля. Также питаются различными насекомыми, мелкими пресмыкающимися, яйцами птиц.

Классификация 
Кристуфек и соавторы (2015) относят к трибе Xerini 5 родов и 6 видов: 

 Род Atlantoxerus
 
 Род Euxerus
 
 Род Geosciurus
 
 
 Род Spermophilopsis
 
 Род Xerus
 

Euxerus и Geosciurus традиционно рассматриваются в качестве подродов рода Xerus. Как показало исследование Кристуфека и соавторов (2015), эти два таксона достаточно сильно различаются между собой по строению нуклеотидных последовательностей и по морфологии черепа и зубов, чтобы их можно было считать самостоятельными родами.

Примечания 

Беличьи
Млекопитающие Африки